Б'юргольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Б'юргольм — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.